L'expression Derby d'Alger renvoie à une rencontre sportive opposant les principaux clubs d'Alger.

Football 
 La rencontre opposant le Mouloudia Club Alger et l'Union sportive de la médina d'Alger est surnommée le Derby Algérois
 La rencontre opposant le Mouloudia Club d'Alger et le Chabab Riadhi de Belouizdad est surnommée le Big Derby
 La rencontre opposant le Mouloudia Club Alger et l'USM El Harrach est surnommé le Derby algérois MCA-USMH
 La rencontre opposant l'Union sportive de la médina d'Alger et le Chabab Riadhi de Belouizdad est surnommé le Derby algérois
 La rencontre opposant l'Union sportive de la médina d'Alger et le l'USM El Harrach est surnommé le Derby algérois